

Пре-Сен-Дідьє — муніципалітет у регіоні Валле-д'Аоста

Пре () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Пре () — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Пре () — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Пре () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Пре () — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель

 Пре-Сен-Мартен — муніципалітет у департаменті Ер і Луар
 Пре-Сент-Евру — муніципалітет у департаменті Ер і Луар
 Пре-ан-Пай — колишній муніципалітет у департаменті Майєнн
 Пре-ан-Пай-Сен-Самсон — муніципалітет у департаменті Майєнн (департамент)
 Пре-д'Анжу — муніципалітет у департаменті Майєнн (департамент)
 Пре-о-Буа — муніципалітет у департаменті Нор
 Пре-о-Сар — муніципалітет у департаменті Нор
 Пре-су-Лафош — муніципалітет у департаменті Верхня Марна

Пре — громада в кантоні Фрібур

Інше 
 Пре-Монівонг (національний парк) — національний парк в Камбоджі
 Пре-дредноут — морехідний лінійний корабель